Bart Hylkema (1989), een Nederlandse autocoureur
 Cornelis Bonnes Hylkema (1870–1948), een Nederlandse predikant, auteur en NSB'er
 Gerard Hylkema (1946–2002), een Nederlandse hockeyer en voetballer
 Hans Hylkema (1946), een Nederlandse regisseur
 Jacob Hylkema (1900–1945), een Friese verzetsstrijder
 Thomas Hylkema (1988), een Nederlandse autocoureur
 Tjeerd Hylkema (1888–1962), een Nederlandse doopsgezinde predikant